Nuliariit bezeichnet:
 Nuliariit (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Nuliariit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland